Il torneo femminile di goalball ai giochi paralimpici estivi del 2016 si è svolto presso l'Arena do Futuro dall'8 al 16 settembre, a Rio de Janeiro.

Qualificazioni

Risultati

Fase a gruppi

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale medaglia di bronzo

Finale medaglia d'oro

Classifica

Note

Collegamenti esterni